Das Seat Open 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Luxemburg (Stadt). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 18. bis 26. September 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999